Die Liste der Mannschaftskader der NB I. Szabó László csoport 2019/20 enthält alle Spieler, die in der ungarischen NB I. Szabó László csoport 2019/20 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Die Stärke des gemeldeten Mannschaftskaders ist nicht begrenzt. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während Duocor-Makói SVSE mit 17 eingesetzten Spielern auskam, spielten bei DVTK Sport Korlátolt Felelősségű Társaság und Aquaréna Kőbánya SC je 27 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 214 Spieler zum Einsatz, von denen 52 keinen Wettkampf versäumten. Punktbeste Spieler mit je 7 Punkten waren Zoltán Medvegy, Tícia Gara (beide Tungsram Aquaprofit NTSK), Róbert Ruck (HVSE Infraplan), Martin Nayhebaver (DVTK Sport Korlátolt Felelősségű Társaság) und Ervin Tóth (Aquaréna Kőbánya SC). Von diesen spielte Ruck 8 Partien, Medvegy, Gara, Nayhebaver und Tóth je 9. Mit Bence Bodó (Tungsram Aquaprofit NTSK), Mateusz Bartel (HVSE Infraplan), Kristóf Horváth, Gábor Tesbér (beide DVTK Sport Korlátolt Felelősségű Társaság), Dawit Schengelia, Klára Kovács (beide Morihana PSE), Aleksandar Inđić, Wolodymyr Wetoschko (beide Aquaréna Kőbánya SC) und Barnabás Kovácsy (MTK Budapest) erreichten neun Spieler 100 %, von diesen spielte Varga drei Partien, Schengelia, Inđić und Kovácsy je zwei, die übrigen genannten je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2019); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2019), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom November 2019; AUT = Österreich, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, MNE = Montenegro, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SLO = Slowenien, SRB = Serbien, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine, VIE = Vietnam
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Tungsram Aquaprofit NTSK

HVSE Infraplan

ASE Paks

DVTK Sport Korlátolt Felelősségű Társaság

Morihana PSE

Aquaréna Kőbánya SC

Dunaharaszti Munkás Testedző Kör

Duocor-Makói SVSE

MTK Budapest

Maróczy Géza Sportegyesület

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Im Wettkampf zwischen Duocor-Makói SVSE und ASE Paks endete die Partie zwischen Kornél Szalai und Szidónia Lázárné-Vajda mit einem Remis nach 29 Zügen. Da das Reglement eine Remisvereinbarung frühestens nach dem 30. Zug erlaubt, wurde die Partie 0:0 gewertet. Für die Einzelbilanzen wird das tatsächliche Ergebnis berücksichtigt.
 Klára Kovács hieß bis zur Saison 2018/19 Klára Varga.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Ergebnisse beim ungarischen Schachverband (ungarisch)

Schach (Ungarn)
Wikipedia:Liste
Schach 2019
Schach 2020